Erwin est un prénom masculin issu du germanique occidental.

Étymologie 
Il s'agit d'un anthroponyme germanique composé de deux éléments :
Le premier Er- peut représenter diverses racines proto-germaniques : ARI > ancien germanique *aria- « noble » ou JOR > vieux haut allemand ebur « sanglier » ou encore EIR > vieux saxon êra « miséricorde, don, honneur, respect »; anglo-saxon âr  « bénéfice, protection, honneur » (vieil anglais ār); moyen bas allemand ēre, êre « honneur, mariage »; vieux haut allemand êra, ēra « gloire, honneur, vénération, prestige, dignité, générosité » (> allemand Ehre « honneur »)
Le second élément -win représente le germanique WIN > vieux haut allemand wini « ami »; vieil anglais wini, wine « ami » (cf. islandais vinur, norvégien venn « ami »). 
 Variantes : Earwin, Ervin (hongrois), Ervin (scandinave), Irwin (allemand), Irwin (anglais < vieil anglais Eoforwine)

Saint Erwin se fête les  et .

Patronyme 

 Henry E. Erwin (1921-2002), militaire américain. 
 Joachim Erwin, (1949–2008), homme politique (CDU).
 Ralph Erwin, (1896−1943), compositeur autrichien.
 Sam Ervin (1896-1985), homme politique américain.
 Stuart Erwin (1903-1967), acteur américain.
 Terry Erwin (1940-2020), entomologiste américain.

Erwin est le prénom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Erwin Chargaff, (1905-2002), biochimiste autrichien
 Erwin Emata, grimpeur philippin né en 1973
 Erwin Hauer, sculpteur américain né autrichien en 1926
 Erwin Hoffer, footballeur autrichien né le 
 Erwin Kern, athlete Allemand né le 23 aout 1888
 Egon Erwin Kisch (1885–1948), journaliste écrivain tchèque
 Erwin C. Klinzer, artiste autrichien
 Georges Erwin Kone, né le 31 octobre 1968, comptable à la Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
 Erwin Kreyszig (1922–2008), professeur de Mathématiques à l'Ohio State University
 Erwin Linder (1903-1968), comédien et doubleur.
 Erwin Neutzsky-Wulff, auteur et philosophe danois né en 1949
 Erwin Panofsky, historien de l'art 1892-1968
 Erwin Ramírez, footballeur équatorien né en 1971
 Erwin Rommel, un officier Allemand 1891-1944
 Erwin Sánchez, joueur et entraîneur de football bolivien né en 1969
 Erwin Schrödinger, physicien autrichien 1887-1961, prix Nobel en 1933
 Erwin Schulhoff (1894-1942), compositeur et pianiste tchèque
 Erwin Schulz (1900-1981), officier SS du « Reichskommissariat Ukraine »
 Erwin Strittmatter (1912-1994), écrivain allemand
 Erwin Teufel, politicien de la CDU
 Erwin Vandenbergh, footballeur belge né en 1959
 Erwin Von Steinbach, maître d'œuvre de la façade de la Cathédrale de Strasbourg
 Erwin Wagenhofer, auteur et réalisateur autrichien du film documentaire « Let's Make Money »
 Erwin Wurm, artiste autrichien
 Erwin Smith, personnage du manga « L'Attaque des Titans ».
 Erwin Vanden Brande, militaire belge, Chasseur Ardennais (1997-2021).
 Erwin Giesing, médecin ORL allemand, médecin de Adolf Hitler, (1907-1977)

Toponymie 

 Erwin (New York)
 Erwin (Tennessee)
 Erwin (Caroline du Nord)
 Erwin (Dakota du Sud)
 
 , un lac du Minnesota

Notes et références

Article connexe 
 Liste des prénoms d'origine germanique

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme